Boubacar Traoré peut désigner :
 Boubacar Traoré (1913-1974), un militaire malien ;
 Boubacar Traoré (1942-), un chanteur, guitariste et compositeur de chansons malien ;
 Boubacar Traoré (2001-), un footballeur malien.